Víctor Hugo Díaz puede referirse a:

 Víctor Hugo Díaz (1965–), poeta chileno; o
 Víctor Hugo Díaz (1927–1977), músico argentino.